Гдовка — река в России, протекает по территории Гдовского района Псковской области.
 Гдовка — историческое название небольших промысловых парусно-гребных судов и лодок, характерных для Чудского озера.